U sezoni 1978./79. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Grupa Zapad 

 Izvori: 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 derventskim-korzom.blogspot.com

Grupa Sjever 

 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

III. rang prvenstva

Hrvatska 
Zavrnica republičkog prvenstva održana po dvostrukom kup-sustavu uz sudjelovanje četiri momčadi.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Istok 

  1. Valpovka (Valpovo)
  2. Borovo (Borovo - Vukovar)
  3. Đakovo
  4. Elektra Osijek
  5. Požega
  6. Graničar Županja
  7. Mladost Donji Miholjac
  8. Lokomotiva Vinkovci
  9. Strmac Nova Gradiška
 10. Partizan Našice
 11. Belišće
 12. Čepin
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Zapad 

  1. Arena Pula
  2. Triko Novigrad
  3. A. Mamić Rijeka
  4. Selce
  5. Matulji
  6. Istraturist Umag
  7. Kozala Rijeka
  8. Poreč
  9. Pećine Rijeka
 10. Vodnjan
 11. INA Rijeka
 12. Goranin Delnice
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Sjever 

   1. Borac Zagreb
   2. Rudar Rude
   3. Industromontaža Kutina
   4. Metalac Sisak
   5. Čakovec
   6. Dubovac Karlovac
   7. Hidroelektra Zagreb
   8. Partizan Vidovec
   9. Dalit Daruvar
  10. Slavijatrans Petrinja
  11. Metalac Zagreb
  12. Tekstil Karlovac
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Jug 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

IV. i niži rangovi natjecanja

Hrvatska

Srednjodalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
  RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
  Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 121-123
 Stojanac Gordan: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet sedamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1978-79